Тельшя́йский уе́зд () — уезд на северо-западе Литвы, занимает часть этнографического региона Жемайтия. Граничит с Латвией, а также с Клайпедским, Таурагским и Шяуляйским уездами. Образован законом Литовской Республики о территориально-административных единицах, принятым 19 июля 1994 года.

Административное деление 
Уезд образуют территории:

 Ретавского самоуправления (5 староств)
 Самоуправления Тяльшяйского района (11 староств)
 Самоуправления Мажейкяйского района (9 староств)
 Самоуправления Плунгеского района (11 староств)

Население 
По переписи 2011 года население Тельшяйского уезда составляет 152 078 человек.

Этнический состав

См. также 
 Тельшевский уезд (1795—1920)

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница